Dover FC (celým názvem: Dover Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Dover v nemetropolitním hrabství Kent. V roce 1894 se stal klub zakládajícím členem Kent League Division Two, ten ovšem zanikl v roce 1901. Obnoven byl o rok později a přihlášen byl znovu do Kent League. Po několika letech na konci tabulky klub zanikl v roce 1909.

V roce 1920 byl znovu obnoven, tentokráte pod názvem Dover United FC. I tenhle obnovený klub zanikl a to v roce 1933. Naposled byl obnoven v roce 1947 a to pod jménem Dover FC. Definitivně zanikl v roce 1983 kvůli dluhům. Ve stejném roce vznikl po jeho zániku nový klub Dover Athletic FC.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Norton Cricket Club & Miners Welfare Institute s kapacitou 1 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1894 – Dover FC (Dover Football Club)
 1901 – zánik
 1902 – obnovena činnost pod názvem Dover FC (Dover Football Club)
 1909 – zánik
 1920 – obnovena činnost pod názvem Dover United FC (Dover United Football Club)
 1933 – zánik
 1947 – obnovena činnost pod názvem Dover FC (Dover Football Club)

Získané trofeje 

 Kent Senior Cup ( 7× )
 1951/52, 1959/60, 1961/62, 1966/67, 1967/68, 1970/71, 1971/72

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 2. kolo: 1975/76
 FA Trophy
 3. kolo: 1970/71

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1894–1896: Kent Football League (Division Two)
 1896–1898: Kent Football League (Division One)
 1898–1901: Kent Football League
 1902–1909: Kent Football League
 1946–1959: Kent Football League (Division One)
 1959–1967: Southern Football League (Division One)
 1957–1978: Southern Football League (Premier Division)
 1978–1979: Southern Football League (Division One South)
 1979–1983: Southern Football League (Southern Division)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1894
Fotbalové kluby zaniklé v roce 1983
Dover (Anglie)
Sport v Kentu